O Teatro do Nada é uma companhia de teatro brasileira, da cidade do Rio de Janeiro

Desde 2004, a Cia. Teatro do Nada já montou dois espetáculos, Teatro do Nada e Nada Contra, no formato teatro-esporte. A companhia estuda e pesquisa o IMPRO, técnica de improvisação de histórias criadas coletivamente, sem nenhuma combinação prévia, e é a única companhia carioca que está filiada ao I.T.I (Internacional Theatresports Institute).

Em abril de 2006, ganharam o Prêmio Myriam Muniz (FUNARTE/Petrobrás).

Integrantes 
 Atores-Improvisadores - Ana Paula Novellino, Ana Ribeiro, Cláudio Amado, Éber Inácio, Eliza Pragana, Luca de Castro, Mario Hermeto, Patrícia Pinho e Vinícius Messias.
 Apresentação (MC) - Cléber Tolini
 Improvisador de som - Ivan Fernandes
 Improvisador da luz - Apolo Pinto
 Juiz técnico - Flávio Lobo

Ligações externas 
 

Companhias de teatro do Brasil